Just the Way You Are heißen:

 Just the Way You Are (Billy-Joel-Lied), Musiktitel von 1977
 Just the Way You Are (Bruno-Mars-Lied), Musiktitel von 2010
 Ein Klassemädchen, Film aus dem Jahr 1984, englischer Originaltitel